Der Kremlin Cup 2016 war ein Damen-Tennisturnier im Olimpijski in Moskau. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier ist Teil der WTA Tour 2016 und fand vom 17. bis 22. Oktober 2016 parallel zu den BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2016 statt.

Titelverteidigerinnen waren im Einzel Swetlana Kusnezowa und im Doppel die Paarung Darja Kassatkina und Jelena Wesnina.

Mit der erfolgreichen Titelverteidigung sicherte sich Swetlana Kusnezowa den letzten Platz beim Jahresabschlussturnier der acht besten Spielerinnen der Saison, den WTA Championships 2016.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Kremlin Cup 2016 fand vom 15. bis zum 17. Oktober 2016 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Webseite

Einzelnachweise 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Moskau
Olimpijski